Реконвилье () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Мутье. Население составляет 2265 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0703.

Известные уроженцы 
 Жорж Швицгебель — швейцарский аниматор, художник и дизайнер, лауреат международных кинофестивалей.

Ссылки 
 Официальная страница